Divergent kan henvise til flere artikler:
 Divergent (trilogi) (engelsk for afviger) – en trilogi af science fiction romaner af Veronica Roth.
 Divergent er ligeledes originaltitlen på første bog i serien; bogens danske titel er Divergent 1: Afvigeren.
 Divergent (film) – amerikansk science fiction actionfilm baseret på roman af Veronica Roth
 Divergent er betegnelsen for at to egenskaber fjerner sig fra hinanden, altså det modsatte af konvergent.